Андриа́ново (Адрианово, Андреяново) — село в Переславском районе Ярославской области при речке Нерли.

Население на 1 января 2007 года — 225 человек.

История 

Село Андреяново приложено было Марьей Замыцкой, женой Богдана Замыцкого, в Троице-Сергиев монастырь в 1575 году. После секуляризации 1764 года Адрианово стало казённым селом.

Церковь Николы Чудотворца с приделом Благовещения существовала здесь уже в 1575 году. Между 1575 и 1628 годами церковь была перестроена на средства монастыря.

В 1796 году вместо деревянной церкви начат постройкою каменный храм; постройка храма и колокольни окончена в 1802 году. В 1864 году трапеза была расширена и вместо одного в ней устроено два престола, так что всех престолов в настоящее время в церкви четыре: в холодной во имя святого Николая Чудотворца и святого великомученика Георгия Победоносца, в трапезе тёплой во имя Казанской иконы Божией Матери и преподобного Сергия Радонежского.

В селе Адрианове с 1843 года была народная школа, позднее ставшая земской. В селе было волостное правление.

Население

Примечания 

Сёла Троице-Сергиева монастыря
Населённые пункты Переславского района